Комършъл Юниън Ашурънс Мастърс 1973 () е четвъртото издание на тенис-турнирите от веригата Мастърс Гран При, организиран и проведен в Бостън, (Масачузетс) между 4 декември и 8 декември 1973 г. на твърди кортове в зала.

Осемте тенисисти са разпределени в т.нар. „Синя“ и „Бяла“ групи. Тези наименования с цветове на групите стават традиция в този турнир на осемте най-силни и до днес. Първия и втория от едната група играят на полуфиналите съответно срещу втория и първия от другата.

Шампиона от предишните две издания Илие Настасе защитава титлата си във финала с Том Окер.

<noinclude>

„Синя група“

„Бяла група“

Източници 

1973 Masters Singles Draw

ATP Тур
Турнири по тенис на закрито
Турнири по тенис в САЩ
Спорт в Бостън